Феликс Кукель:
 Кукель, Феликс Юстин () — ротмистр (1790), гродский регент (1800), регент межевого суда Вильни (1801)
 Кукель, Феликс Эдуардович — выпускник Виленской 1-й Гимназии (1868), действительный статский советник (1905), тайный советник (1913)
 Примечания